Раздольевское сельское поселение

Владимирская область 

 Раздольевское сельское поселение Кольчугинского района

Ленинградская область 

 Раздольевское сельское поселение Приозерского района